

Sigle 
 Defibrillatore automatico esterno – dispositivo in grado di riconoscere e interrompere le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco
 Differential algebraic equation  – in matematica, equazione differenziale algebrica
 Destacamento do Acções Especiais  – unità speciale portoghese
 Documento di Accompagnamento di Esportazione  – documentazione doganale europea in vigore con la fase 1 del sistema ECS

Cinema 
 Dae  – cortometraggio documentario del 1980 diretto da Risto Teofilovski

Codici 
 DAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daparizo (India)
 dae – codice ISO 639-3 della lingua duupa

Altri progetti